Незабудино — название населённых пунктов на Украине:

 Незабудино — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Незабудино — посёлок в Солонянском районе Днепропетровской области.